Dęby (gromada) (powiat iławecki)
 Dęby Szlacheckie (gromada) (powiat kolski)